Voravongse ist der Name zweier Könige von Lan Chang, siehe

 Voravongse I. (reg. 1571–1572 und 1590–1596)
 Voravongse II. (reg. 1596–1621)